Quinto Servílio Prisco Fidenato, ditador romano em 435 e 418 a.C.
 Quinto Servílio Fidenato (tribuno consular em 402 a.C.), tribuno consular por seis vezes, em 402, 398, 395, 390, 388 e 386 a.C.. Filho do anterior.
 Quinto Servílio Fidenato (tribuno consular em 382 a.C.), tribuno consular por três vezes, em 382, 378 e 369 a.C.. Filho do anterior.

Ver também 
 
Desambiguações de antropônimos